

Морачево — село в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства
 Морачево — село в гміні Лубово Гнезненського повіту Великопольського воєводства